Die Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2010 fand vom 16. bis zum 25. April 2010 in Guadalajara, Mexiko, statt. Folgend die Ergebnisse im Mixed.

Setzliste 
  Liu Cheng/Bao Yixin (Champion)
  Ow Yao Han/Lai Pei Jing (Halbfinale)
  Song Ziwei/Tang Jinhua (4. Runde)
  Li Gen/Xia Huan (3. Runde)
  Chen Zhuofu/Ou Dongni (Viertelfinale)
  Pranav Chopra/Prajakta Sawant (4. Runde)
  Choi Seung-Il/Park So-young (4. Runde)
  Shōhei Hoshino/Naoko Fukuman (Viertelfinale)
  Kim Astrup/Line Kjærsfeldt (Viertelfinale)
  Mario Cuba/Katherine Winder (4. Runde)
  Denis Grachev/Anastasia Chervyakova (3. Runde)
  Chris Coles/Jessica Fletcher (2. Runde)
  Matthew Nottingham/Helena Lewczynska (4. Runde)
  Lucas Corvée/Audrey Fontaine (2. Runde)
  Max Schwenger/Isabel Herttrich (Halbfinale)
  Jones Ralfy Jansen/Nurbeta Kwanrico (2. Runde)

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Endrunde

Weblinks 
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=E8A3C1CE-55FE-4ADA-B99B-D3FFD4262A3F
 http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=52231057-C679-40BD-BF99-283E08B22BC7

Juniorenweltmeisterschaft 2010
Juniorenweltmeisterschaft 2010
Juniorenweltmeisterschaft 2010
Weltmeisterschaft 2010